Paul Mason (voetballer) (1963), Brits voetballer
Paul Mason (journalist) (1960), Brits journalist
Paul Mason (producent)